A Zona da Europa/África é uma das 3 zonas regionais da Copa Davis.

Grupo I

Grupo II

Grupo III

Seção A 

Grupo A

Grupo B

Grupo de disputa pela promoção

Grupo de disputa do rebaixamento

  e  foram promovidas para o Grupo II da Zona Europa/África em 2010.
  e  foram rebaixadas para o Grupo IV da Zona Europa/África em 2010.

Seção B 

Grupo A

Grupo B

Grupo de disputa pela promoção

Grupo de disputa do rebaixamento

  e  foram promovidos para o Grupo II em 2010.
  e  foram rebaixados para o Grupo IV em 2010.

Grupo IV 

 , ,  e  foram promovidos para o Grupo III em 2010.

Ligações externas 
 

Copa Davis de 2009